

Astronomia
 2871 Schober – asteroide della fascia principale

Geografia
 Passo di Schober – valico alpino austriaco

Persone
 Andrea Schober – attrice tedesca
 Johann Schober – politico austriaco
 Kerstin Schober – ex cestista tedesca
 Mathias Schober – ex calciatore tedesco
 Theodor Schober – ex cestista e allenatore di pallacanestro tedesco